Логачёвы — русский дворянский род.

Семён Карпович и Василий Семёнович верстаны в 1664 г. поместным окладом. Род Логачёвых внесён в VI часть родословной книги Харьковской губернии.

Описание герба 
В верхней половине щита, в зелёном и красном полях изображён золотой крест и по сторонам две серебряные луны, рогами обращённые вверх. В нижней серебряной половине, наподобие стропила означены ружьё и шпага.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною со страусовыми перьями. Намёт на щите красный и зелёный, подложенный золотом. Герб рода Логачёвых внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 96.

Литература 
 
 Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 96

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги
Дворянские роды, на гербах которых изображены ружья